MKULTRA eller MK-ULTRA kan avse:

 Project MKUltra – ett hemligt, olagligt forskningsprogram inom beteendemodifikation
 MK Ultra (sång av The Resistance) – en låt av det brittiska rockbandet Muse på albumet The Resistance.
 MK Ultra (sång av Black Rebel Motorcycle Club) – en låt av det amerikanska rockbandet Black Rebel Motorcycle Club.